El término fondo (del latín fundus) puede referirse, en esta enciclopedia:

 al fondo, caldo reducido empleado en la elaboración de salsas y cremas;
 a Fondo, localidad y municipio de la provincia de Trento (Italia);
 al Fondo de Cultura Económica, editorial mexicana;
 al fondo de inversión o fondo mutuo, una institución de inversión colectiva;
 al fondo de ojo, en oftalmología;
 al fondo de pantalla, para ordenadores;
 al fondo marino;
 a la carrera de fondo o carrera de larga distancia, un tipo de prueba de atletismo;
 a fondo, ejercicio usado para desarrollar la fuerza y masa muscular de la parte superior del cuerpo;
 al doble fondo, en construcción naval;
 al quark fondo; en física, una partícula elemental.

Enlaces externos